Francesco Cattaneo ist der Name folgender Personen:

* Francesco Costanzo Cattaneo (1602–1665), italienischer Maler
 Francesco Maria Cattaneo (um 1697–1758), italienischer Violinist und Komponist